zvijezda
Zvizda, toponim na više lokacija
Zvijezda, toponim na više lokacija
Zvizd
Zvizda (arheološko nalazište) kod istoimenog izvora